|}

Die Horinouchi-Bahn (jap. , Horinouchi kidō) war eine schmalspurige Überlandstraßenbahn auf der japanischen Insel Honshū. Sie verkehrte von 1899 bis 1935 auf dem Gebiet der heutigen Städte Kikugawa und Omaezaki in der Präfektur Shizuoka, die Strecke war 14,8 km lang.

Geschichte 
Am 19. August 1899 nahm die lokale Bahngesellschaft Kitō Basha Tetsudō () eine Pferdebahnlinie vom Bahnhof Horinouchi (heute Bahnhof Kikugawa) nach Minamiyama in Betrieb. Die Strecke war zunächst 9,4 km lang und besaß die ungewöhnliche Spurweite von 606 mm. Geplant war der Umbau zu einer Dampfstraßenbahn, doch hohe Preise für Kohle während des Ersten Weltkriegs verhinderten dieses Vorhaben. Das Unternehmen änderte innerhalb kurzer Zeit zweimal seinen Namen, am 28. Januar 1917 zu Omaezaki Kidō () und am 28. November 1921 zu Horinouchi Kidō (). Schließlich fusionierte es im Februar 1922 mit der Elektrizitätsgesellschaft Shizuoka Denryoku.

Trotz dieser Partnerschaft kam es nicht zur Elektrifizierung der Strecke. Eine örtliche Maschinenbaufabrik hatte geschäftliche Beziehungen zur Motorenfabrik Deutz in Köln, weshalb die Bahngesellschaft sechs kleine Diesellokomotiven der Baureihen ML128 und ML132 importierte. Es folgten eine etappenweise Umspurung der Strecke auf die Spurweite 762 mm und am 29. Dezember 1923 die Verlängerung nach Ikeshinden, womit sie ihre maximale Länge von 14,8 km erreichte. Die Bahnstrecke trug zwar zur Förderung der lokalen Industrie bei, doch erwiesen sich Kraftfahrzeuge bald als effizienter. Der Bahnbetrieb wurde am 10. Mai 1935 eingestellt und durch eine Buslinie ersetzt.

Literatur 
 
 

Straßenbahnsystem (Japan)
Verkehr (Präfektur Shizuoka)
Spurweite 762 mm
Spurweite 606 mm
Kikugawa
Omaezaki